Hafenbrädl ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Hafenbrädl (1817–1883), deutscher Jurist, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Centa Hafenbrädl (1894–1973), Münchner Kommunalpolitikerin und Stadträtin